2 Rejony w Federacji Rosyjskiej:
 Rejon ałtajski – w Chakasji
 Rejon ałtajski – w Kraju Ałtajskim